

Nom commun 
Le mot bola peut désigner :
 les bolas, des armes de jet connues notamment en Amérique du Sud ;
 par extension les bolas sont des instruments utilisés en jonglerie ;
 un bijou de grossesse, dont l'usage est répandu en Indonésie et en Amérique du Sud et qui se popularise en Europe depuis une dizaine d'années. Le bola de grossesse, dans la tradition ancestrale, protégeait la future maman et son bébé à naître.

Nom propre 
 Bola, ruisseau affluent de la Vesdre entre Soiron et Olne dans le Pays de Herve en Belgique
 Bola, prénom bangala
 Bola, compositeur de musique électronique
 El Bola, film espagnol d'Achero Mañas
 Battle of Los Angeles (BOLA), tournoi de catch

Notes et références 

Nom de plume